Pareto ima više značenja:
 Pareto (Alesandrija)
 Pareto (Đenova)